Jone ist ein männlicher und ein weiblicher Vorname sowie ein Familienname. In Litauen (in der Schreibung Jonė), Italien, Spanien und im angelsächsischen Raum ist er als weiblicher Vorname gebräuchlich, in Norwegen als vorrangig männliche Variante des Vornamens Johannes, der auch als weiblicher Vorname erlaubt ist. Laut amtlicher Statistik gibt es 1156 männliche und 33 weibliche Träger des Namens in Norwegen.

Namensträger

Familienname 
 Heribert Jone (1885–1967), deutscher Kapuziner, römisch-katholischer Moraltheologe und Kirchenrechtler
 Hildegard Jone (1891–1963), österreichische Lyrikerin und Künstlerin

Vorname 
 Jone Samuelsen (1984), norwegischer Fußballer
 Jone Takamäki (1955), finnischer Jazzsaxophonist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Norwegischer Personenname
Englischer Personenname
Biblischer Personenname